Marroquín ist der Familienname folgender Personen:

 Clemente Marroquín Rojas (1897–1978), guatemaltekischer Autor und Politiker
 Evelyn Yessenia García Marroquín (* 1982), salvadorianische Radrennfahrerin, siehe Evelyn García
 Francisco Marroquín (1478/99–1563), erster Bischof Guatemalas
 José Sabre Marroquín (1909–1995), mexikanischer Komponist und Dirigent
 Manuel Sabre Marroquín (1914–1990), mexikanischer Pianist und Komponist
 Óscar Marroquín (1924–2010), guatemaltekischer Journalist und Politiker
 Sebastián Marroquín (* 1977), kolumbianischer Architekt und Autor